Арабско-русская практическая транскрипция — передача собственных имён и названий с арабского языка на кириллицу.

Общие принципы 

Арабский язык в большинстве случаев записывается только с помощью согласных букв без использования огласовок. Исключения редки — Коран, религиозная, учебная и детская литература. В силу этого с арабского производится не транслитерация текста как таковая, а именно транскрипция произношения. Таким образом перед транскрипцией необходимо добавить в текст огласовки, что может требовать некоторого знания самого арабского языка. В тех случаях, когда огласовки всё-таки встречаются, то употребляются преимущественно только знаки для гласных (фатха, дамма, кясра) и знак удвоения согласной (шадда) и иногда знаки нунации (танвин). Крайне редко употребляются знаки отсутствия гласной (сукун) и отсутствия гортанной смычки (васла). Надписной алиф (алиф-ханджарийя) встречается почти исключительно в Коране и в слове Аллах (ﷲ).

Транскрипцию также усложняет наличие в арабском языке особых уникальных звуков (эмфатические, межзубные, фарингальные), которые отсутствуют как в русском, так и в большинстве европейских языков. Эти звуки во многих случаях можно передать лишь приблизительно.

Существуют два типа транскрипции: научная, отражающая максимально точно произношение, и практическая, отражающая произношение лишь приблизительно средствами стандартного русского или латинского алфавита.

Русско-арабскую научную и практическую транскрипции разработали арабист И. Ю. Крачковский и его ученик Н. В. Юшманов.

Для точной транслитерации на латиницу используются преимущественно немецкая система DIN 31635 и близкая к ней система ISO 233.

При практической романизации используются разные системы, включая разнообразные суррогатные, основанные на правилах английской или французской орфографии (например, используются диграфы oo или ou для гласной /u/).

Сводные правила

Базовый алфавит

Гласные 
Примечание: Далее в таблицах используется буква хамза (ء) как несущий элемент для иллюстрации использования диакритических знаков. Она не является частью этих знаков.

Для записи кратких гласных после согласной используются факультативные знаки (фатха, дамма, кясра) над этой согласной. Для записи долгих гласных используются те же знаки плюс соответствующая согласная буква.

Хамза 
Гортанная смычка (по-арабски хамза) имеет сложные правила записи. Она может записываться как отдельный знак на строке ⟨ﺀ⟩, таким образом не отличаясь от других согласных букв, но намного чаще она записывается над или под тремя несущими буквами: алиф, вав, йа. При этом хамза, как и любой согласный, может быть как перед гласной, так и после. В начале слов хамза записывается исключительно над или под алифом.

Сочетание «алиф-хамза + фатха + алиф» (то есть ) записывается особым образом через алиф-мадда.

Отсутствие хамзы изредка записывается знаком васла (обычно используется только перед начальным алифом).

В неогласованных текстах возможно даже полное отсутствие над- или подписной хамзы (таким образом хамза неотличима от вав и йа), что дополнительно усложняет транскрипцию. Над алифом определённого артикля хамза почти никогда не записывается.

Определённый артикль 
Как и с хамзой существуют некоторые трудности в передачи определённого артикля арабского языка. В нейтральном положении он читается и транскрибируется как аль- (эль-). В определённых положениях звук -ль- может ассимилироваться с последующим согласным (см. подробнее Солнечные и лунные буквы). После гласных начальный а- (э-) обычно исчезает (так называемое васлирование).

Нунация 
Под термином нунация (или танвин) в арабской грамматике понимаются падежные окончания «неопределённого состояния» (соответствует неопределённому артиклю в других языках). Иногда по историческим причинам после нунации дополнительно записывается немые буквы алиф-максура или простой алиф.

Другие знаки 
 сукун над согласной обозначает отсутствие какой-либо гласной после этой согласной (включая хамзу). Никак не транскрибируется.
 шадда над согласной обозначает удвоение этой согласной. Транскрибируется соответственно удвоением букв (особый случай: дждж → ддж).

Особые буквы и сочетания

См. также 
 ISO 233
 Передача арабского письма латиницей

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Арабский язык
Практическая транскрипция с русским языком